Хаависту ():

 Хаависту — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Хаависту, Керт (род. 1980) — эстонский футболист и тренер.
 Хаависту, Микк (род. 1985) — эстонский футболист.

См. также 
 Хаависто